Аваля́н () — армянская фамилия.

Известные носители:
 Авалян, Гарник Арменакович (род. 1962) — советский, российский и армянский футболист.
 Авалян, Мкртич (Мелик-Авалян) (1850—1909) — армянский актёр и переводчик.
 Авалян, Гайк Семенович (1890—1966) — участник Великой Октябрьской Социалистической революции в Армении, Грузии и Азербайджане.
 Авалян, Эдуард Гайкович (1925—1982) — капитан 1 ранга, конструктор, лауреат Государственной премии СССР.